

Cinema
 Crazy for You – film del 1985 diretto da Harold Becker.

Fumetto 
 Crazy for You – manga di Karuho Shiina

Musica
 Crazy for You – singolo dei Big Time Rush del 2013
 Crazy for You – album di Earl Klugh del 1981
 Crazy for You – album di David Hasselhoff del 1990
 Crazy for You – album dei Best Coast del 2010
 Crazy for You – singolo di Madonna del 1985
 Crazy for You – singolo di David Hasselhoff del 1990
 Crazy for You – singolo dei Let Loose del 1993
 Crazy for You – singolo di Kylee Saunders del 2011

Teatro 
 Crazy for You – musical